|-
| (111801) 2002 CZ245||||15 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (111802) 2002 CA248||||15 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111803) 2002 CH248||||15 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111804) 2002 CE256||||4 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111805) 2002 CZ256||||4 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111806) 2002 CP270||||7 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (111807) 2002 CC273||||8 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111808) 2002 CE273||||8 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111809) 2002 CF274||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111810) 2002 CT276||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111811) 2002 CN283||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111812) 2002 CW289||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111813) 2002 CF296||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111814) 2002 CW299||||10 лютого 2002||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (111815) 2002 CS303||||13 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (111816) 2002 CL304||||15 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111817) 2002 DF||2002 DF||16 лютого 2002||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| 111818 Дефорест (Deforest)||2002 DT||17 лютого 2002||Обсерваторія Джорджа||Дж. Деллінджер, В. Діллон
|-
| (111819) 2002 DD1||||16 лютого 2002||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (111820) 2002 DK1||||18 лютого 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (111821) 2002 DS2||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111822) 2002 DW2||||17 лютого 2002||Обсерваторія Корделла-Лоуренса||Дуґлас Дюріґ
|-
| (111823) 2002 DE3||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111824) 2002 DS3||||22 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111825) 2002 DJ15||||16 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111826) 2002 DB19||||22 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111827) 2002 ED1||||5 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111828) 2002 EV1||||5 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111829) 2002 EA6||||12 березня 2002||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (111830) 2002 EO9||||14 березня 2002||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (111831) 2002 EB10||||14 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111832) 2002 EU10||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111833) 2002 EN12||||14 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (111834) 2002 EK13||||5 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111835) 2002 EL16||||6 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111836) 2002 ET20||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111837) 2002 EW20||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111838) 2002 EX20||||10 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111839) 2002 EU21||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (111840) 2002 EA22||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (111841) 2002 EU26||||10 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111842) 2002 EA29||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111843) 2002 EH30||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111844) 2002 EX30||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111845) 2002 EA31||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111846) 2002 EX31||||9 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111847) 2002 EL35||||9 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (111848) 2002 EA40||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111849) 2002 EU40||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111850) 2002 EL41||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111851) 2002 EO49||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111852) 2002 EJ55||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111853) 2002 EV62||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111854) 2002 EN65||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111855) 2002 EM67||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111856) 2002 EC69||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111857) 2002 EB71||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111858) 2002 EO72||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111859) 2002 EW73||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111860) 2002 EQ74||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111861) 2002 EJ83||||13 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111862) 2002 EO86||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111863) 2002 EW86||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111864) 2002 EZ86||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111865) 2002 EN87||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111866) 2002 EJ89||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111867) 2002 EN89||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111868) 2002 EB90||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111869) 2002 EN91||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111870) 2002 EL97||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111871) 2002 EH98||||11 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111872) 2002 ED100||||5 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111873) 2002 ED101||||6 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111874) 2002 EO101||||6 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111875) 2002 EA102||||6 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111876) 2002 ED111||||9 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111877) 2002 EM111||||9 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111878) 2002 EE112||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111879) 2002 EZ114||||10 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111880) 2002 ER115||||10 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (111881) 2002 EM126||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111882) 2002 EC130||||12 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111883) 2002 EU132||||13 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (111884) 2002 EU135||||14 березня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111885) 2002 EO139||||12 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (111886) 2002 ET142||||12 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111887) 2002 EC147||||14 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111888) 2002 EE151||||15 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111889) 2002 EC152||||13 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111890) 2002 EK153||||15 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111891) 2002 FV1||||19 березня 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Обсерваторія Фаунтейн-Гіллс
|-
| (111892) 2002 FU2||||19 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (111893) 2002 FW2||||19 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (111894) 2002 FD3||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111895) 2002 FH3||||17 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111896) 2002 FL4||||20 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (111897) 2002 FP4||||20 березня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (111898) 2002 FF5||||20 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111899) 2002 FD11||||16 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111900) 2002 FS15||||16 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

111800